Brad Allan Lewis (født 9. november 1954 i Los Angeles, USA) er en amerikansk tidligere roer og olympisk guldvinder.

Lewis vandt guld i dobbeltsculler ved OL 1984 i Los Angeles sammen med Paul Enquist. I finalen henviste de belgierne Pierre-Marie Deloof og Dirk Crois til sølvmedaljerne, mens jugoslaverne Zoran Pančić og Milorad Stanulov fik bronze.

OL-medaljer 
 1984:  Guld i dobbeltsculler

Referencer

Eksterne henvisninger 

Roere fra USA
Personer fra Los Angeles